Marsilly puede referirse a: 

 Marsilly, comuna francesa situada en Charente Marítimo.
 Marsilly, comuna francesa situada en Mosela.